Trójskok kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce w 1995. Eliminacje odbyły się 10 marca, a finał został rozegrany 11 marca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 21 zawodniczek z 16 państw, trzynaście najlepszych zawodniczek w fazie eliminacji awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Rosji Iołanda Czen. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Bułgarii Iwa Prandżewa, trzecią zaś reprezentująca Chiny Ren Ruiping.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1995